Sorento (Illinois), ville
 Kia Sorento, SUV produit en trois générations par le constructeur coréen Kia Motors depuis 2002.

Voir aussi